Congal Cáech – re dei Cruithne di Dál nAraidi dal 626 ca. al 637
 Sitric Cáech – re vichingo-gaelico di Northumbria e di Dublino